No Man’s Land (ang.) – ziemia niczyja
 No Man’s Land – gra komputerowa
 No Man’s Land – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 No Man’s Land – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalia
 No Man’s Land – drugi album studyjny hip-hopowej grupy Souls of Mischief